\ – in insiemistica, simbolo che denota la differenza tra insiemi
\ – in informatica, simbolo detto backslash